Ке Сын Ун (хангыль: 계승운; ) — северокорейский футболист, полузащитник, участник чемпионата мира 1966 года как запасной игрок.

Карьера

Клубная 
Выступал за клуб «Родонджа».

В сборной 
В составе сборной КНДР участвовал в чемпионате мира 1966 года, однако весь турнир просидел в запасе, так ни разу и не появившись на поле. В отборочных матчах также не играл.

Примечания 

Футболисты КНДР
Игроки сборной КНДР по футболу
Игроки ФК «Родонджа»